Ыгды́р (; ; ; ) — город и район в Восточной Турции, административный центр и крупнейший город иля Ыгдыр.

История 
Город в исторической Армении, в провинции Айрарат, прежнее название Сурб Мари. В средневековье был известен как Цолакерт.
После русско-персидской войны город вошёл в состав Российской империи, и с 1828 по 1917 годы был уездным городом Сурмалинского уезда Эриванской губернии. В городе располагалась одна армянская школа, одна армянская церковь,  почтовая и телеграфная станции. В 1918—1920 годах — в составе Республики Армения.

В 1920 году в ходе турецко-армянской войны Ыгдир был занят войсками Турции, а армяне, составлявшие бо́льшую часть населения города, были убиты или изгнаны. По Карсскому договору вошёл в состав Турции.

Население 
Согласно данным Списка населенных мест Кавказского края от 1880 года, население села составляло 2 066 человек, все армяне.

В 1897 году в Игдыре жило 4 680 человек, из которых армян — 3 934 (84 %), русских — 559 (11,9 %), «татар» (совр. азербайджанцев) — 82 (1,7 %), курдов — 72 (1,5 %)  и другие.

К концу XIX века население города составляло 2900 человек, армяне.

По данным «Кавказского календаря» на 1916 год, к 1915 году в городе проживало 2 249 человек, армяне.

На 2011 год Ыгдыр имеет смешанное население из азербайджанцев, турок и курдов.

Памятник и музей геноцида 
В Ыгдыре установлен монумент в память о турках, которые, по турецким данным, были убиты армянами во время Первой мировой войны.

Известные уроженцы Ыгдырского района 
 Агаронян, Аветис Аракелович (1866—1948) — глава Республики Армении.
 Акопян, Арутюн Амаякович (1918—2005) — артист эстрады, фокусник, народный артист СССР.
 Исабекян, Эдуард Амаякович (1914—2007) — народный художник Армении.
 Камалян, Гарник Аршакович (1908—1973) — армянский советский скульптор.
 Канаян, Драстамат Мартиросович (1883—1956) — армянский политический и военный деятель.
 Мириджанян, Верджалуйс (1916—1992) — советская армянская актриса.
 Четин, Сервет — турецкий футболист азербайджанского происхождения.

Города-побратимы 
  Шемахы (Азербайджан)
  Шарур (Азербайджан)

Фотогалерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт города Ыгдыр
 

Города Турции
Районы Ыгдыра
Населённые пункты ила Ыгдыр